Костроми́н Глéб Сергéевич (род. 1 апреля 2003, Кинешма, Ивановская область), более известный как kostromin, — российский исполнитель, музыкант и автор песен. Широкую известность стал приобретать в 2021 году благодаря композиции «Моя голова винтом».

Биография 
Глеб Костромин родился 1 апреля 2003 года в Кинешме. Мать — фельдшер. Отец — инженер. С 2011 года рос с отцом: мать погибла переходя дорогу — её сбил автомобиль. Есть старшие брат и сестра.

В 2017 году окончил музыкальную школу по классу фортепиано. Любил прогуливать занятия, поэтому оставался на второй год.

В 2018 окончил 9 классов в Кинешемской школе №2 и поступил в Нижегородский строительный техникум по специальности Геодезия. Учился 2,5 года из 4-х положенных, так как более не мог совмещать музыку с учебой.

В начале 2021 года, не оповестив учебное учреждение о намерении прекратить учёбу, уехал в Москву со своей возлюбленной Евой Любимовой (псевдоним EVASHA, известна по песне «Завяжи»). Вместе они стали снимать ролики в TikTok, где начали приобретать первую известность.

В конце января 2021 года Глеб выкладывает отрывок песни Моя голова винтом. Этот отрывок набрал более 3-х миллионов роликов в TikTok. Релиз состоялся 2 февраля 2021 года и песня облетела весь мир. В мировом чарте Shazam композиция занимала 2-ю строчку рейтинга. В один момент число слушателей за месяц Spotify превышало отметку в 2,5 миллиона. На официальном клипе в YouTube более 55 миллионов просмотров. Общее число прослушиваний превышает отметку в 300 миллионов.

Сотрудничество с TikTok 
Kostromin стал первым российским артистом кампании TikTok For Me (глобальная инициатива TikTok по поддержке начинающих талантливых исполнителей).

Совместно с TikTok написал песню «Знаешь» к российскому новогоднему фильму «Ёлки 8».

Проведено 3 онлайн-трансляции при поддержке TikTok.

Личная жизнь 
В 2016 году Глеб познакомился с Любимовой Евой Александровной и пробыл в отношениях с ней полгода. В 2020 году они снова сошлись и по сей день в отношениях.

Манера пения 
Kostromin в каждой своей песне добавляет нотки русского фольклора, что определенно выделяет его среди других артистов. Трек «Люли» вовсе написан полностью в жанре фолк.

«Моя голова винтом»

История песни 
Трек был написан за 30 минут, но вскоре убран в стол. Но когда артист стал набирать популярность в TikTok, то решил попробовать выпустить песню спустя 3 месяца после ее написания. Его стали замечать различные лейблы. Выбор Глеба пал на российский лейбл Legacy Music, где, на тот момент, уже выпускались такие артисты, как 10AGE, Канги, Konfuz, Kambulat, Мэвл.

Достижения песни 
 Мировой чарт Shazam — #2
 Мировой список набирающих популярность Spotify — #1
 Мировой чарт Spotify — #200
 Российский чарт «ВКонтакте» — #1
 Российский чарт Spotify — #1
 Российский чарт Apple Music — #7
 Клип на YouTube — 55+ млн просмотров
 Более 3-х млн клипов под звук в TikTok
 Общее количество прослушиваний — более 300 млн

Ремикс версии 
kostromin, Fivio Foreign — My head is spinning like a screw

kostromin, Fivio Foreign — My head is spinning like a screw (Lucky Luke Remix)

Сотрудничество с лейблами 
Legacy Music — Моя голова винтом, Люли

Sony Music — Сумасшедший

RockFam — kosyak, Что со мной не так

Карьера 
2018 год — первый официальный релиз Не влюблена

2019 год — Открой

2020 год — Ароматом сладким, Без названия

2021 год — хит Моя голова винтом, бэнгер Люли

2022 год — бэнгер Сумасшедший, kosyak

2023 год — Что со мной не так

Ссылки 

Музыканты по алфавиту
Исполнители Sony Music Entertainment
Тиктокеры России
__БЕЗ_РЕДАКТИРОВАНИЯ_РАЗДЕЛА__
Блогеры России